Mirebalais (gemeente), een gemeente in Haïti
 Mirebalais (arrondissement), een arrondissement in Haïti